Оне́га — многозначный термин:

 Онега — город в Архангельской области России.
 Онега — аэропорт в городе Онега.
 Онега — морской порт, расположенный в городе Онега, на правом берегу реки Онега, при её впадении в Онежскую губу Белого моря.
 Онега — железнодорожная станция в городе Онега (Северная железная дорога).
 Онега — река в Архангельской области России.
 «Онега» — ракета-носитель.
 «Онега» — минный заградитель Балтийского флота; бывший (до 1909 года) крейсер «Герцог Эдинбургский».
 «Онега» — малый противолодочный корабль.
 Онега — представитель эдиакарской биоты.

Известные носители 
 Онега, Даниэль (род. 1945) — аргентинский футболист, нападающий.
 Онега, Эрминдо (1940—1979) — аргентинский футболист и тренер, полузащитник.

См. также 
 Онего